Гоцманов — фамилия. Известные носители:
 Игорь Гоцманов (род. 1964) — музыкант и композитор (группы Ночной проспект, Second Hand Band)
 Гоцманов, Саша (род. 1982) — американский футболист белорусского происхождения.
 Гоцманов, Сергей Анатольевич (род. 1959) — советский и белорусский футболист. Мастер спорта международного класса (1988).